A National Basketball Association 1979–1980-as szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 34. szezonja volt.

A győztes a Los Angeles Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Philadelphia 76ers ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Kareem Abdul-Jabbar, a döntő MVP-je Magic Johnson lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Kareem Abdul-Jabbar
Az év újonca: Larry Bird

All-Star-mérkőzés 

MVP: George Gervin
Vezetőedzők: Billy Cunningham (Kelet), Lenny Wilkens (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba